Yuen ist der Familienname folgender Personen:
 Yuen Biao (* 1957) chinesischer Schauspieler
 Corey Yuen (* 1951), chinesischer Schauspieler, Produzent und Regisseur
 Ivan Yuen (* 1990), malaysischer Squashspieler
 Russell Yuen (* 1965), kanadischer Schauspieler
 Yuen Sin Ying (* 1994), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Yuen Siu-tien (1912–1979), chinesischer Schauspieler, Martialart-Choreograf
 Yuen Wah (* 1950), chinesischer Schauspieler
 Yuen Woo-ping (* 1945), chinesischer Martial-Arts-Choreograf und Filmregisseur

Yuen ist ein Namensteil von:
 Yu Jim-Yuen (1905–1997), chinesischer Leiter der Pekinger Theater- und Schauspielschule

Yuen steht außerdem für:
 Yue Yuen Industrial, chinesisches Unternehmen

Siehe auch:
 Juen